Юзефа Флориановна Мацкевич (1911—2003) — белорусский лингвист, доктор филологических наук (1963), член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР (1969; НАНБ с 1991). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1978). Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1971). Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области гуманитарных и социальных наук (2000).

Биография 
Родилась 27 июля 1911 года в деревне Ухле в Витебской губернии.

В 1938 году окончила Минский педагогический институт.

С 1945 года — старший научный сотрудник Института языка, литературы и искусства АН БССР.

С 1950 по 1986 годы — заведующая сектором диалектологии, с 1986 по 1991 годы —  ведущий научный сотрудник-консультант Института языкознания АН БССР.

В 1963 году защитила докторскую диссертацию, в 1969 году была избрана член-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР. В 1978 году Ю. Ф. Мацкевич было присвоено почётное звание — Заслуженный деятель науки БССР.
 
Была организатором, руководителем и активным участником исследований лингвогеографического этапа в развитии современной белорусской диалектологии. Исследовала диалекты белорусского языка, их генезис, историческое развитие, структуру и контакты с говорами инославянских и балтийских языков. Была редактором и соавтором книг: «Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогii» (1962), «Дыялекталагiчны атлас беларускай мовы» (ч. 1—2, 1963), «Лiнгвiстычная геаграфiя i групоўка беларускiх гаворак» (1968-69), «Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе пагранiчча» (т. 1—5, 1979—1986). В 1971 году «за участие в комплексе работ по белорусской лингвогеографии» удостоена Государственной премии СССР. 

Была одним из авторов «Лексiчнага атласа беларускiх народных гаворак» в 5 томах (т. 1—5, 1993—1998). В 2000 году «за  цикл  работ  "Лексический  атлас  белорусских народных говоров" в пяти томах» ей была присуждена Государственная премия Республики Беларусь. 

Жила и работала в Минске. Умерла 24 ноября 2003 года.

Основные труды 
 Мацкевіч Ю. Ф.  Нарысы па гiсторыi беларускай мовы. Мiнск., 1957 г. 
 Мацкевіч Ю. Ф.  Марфалогiя дзеяслова ў беларускай мове. Мiнск., 1959 г.
 Мацкевіч Ю. Ф.  Нарысы па беларускай дыялекталогii. Мiнск., 1964 г. 
 Мацкевіч Ю. Ф.  Мiкратапанiмiя Беларусi. Мiнск., 1974 г.

Награды 

 Государственная премия СССР в области науки и техники (1971 — «за участие в комплексе работ по белорусской лингвогеографии»)
 Государственная премия Республики Беларусь (2000 - «за  цикл  работ  "Лексический  атлас  белорусских народных говоров" в пяти томах»)
 Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1978)
 Орден Дружбы народов (13 мая 1981)

Примечания

Литература 
 Ежегодник Большой советской энциклопедии  / гл. ред. Б. А. Введенский. - : Большая советская энциклопедия, Вып. 16: 1972 г / гл. ред. С. М. Ковалев. 1972 г. — 623 с.
 
 Академия наук Белорусской ССР / Н. А. Борисевич, Н. И. Галенчик, А. И. Залесский и др. ; Редкол.: Н. А. Борисевич (пред.) и др. - Минск : Белорус. сов. энциклопедия, 1979 г. — 598 с.

Ссылки 
 Мацкевич Юзефа Флориановна в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси 
Лингвисты по алфавиту
Лингвисты СССР
Лингвисты Белоруссии
Лингвисты XX века
Женщины-лингвисты
Диалектологи
Выпускники Белорусского педагогического университета
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь